Die Spielzeit 2007/08 der Slovnaft Extraliga war die 15. reguläre Austragung der höchsten Eishockey-Spielklasse der Slowakei. Im Playoff-Finale setzte sich der HC Slovan Bratislava gegen den HC Košice mit 4:3 durch und gewann damit den siebten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Teilnehmer und Modus 
Die Liga wurde vor der Saison 2007/08 auf 12 Vereine aufgestockt. Neu aufgenommen wurde der Meister der 1. Liga, der MHK SkiPark Kežmarok, und die Slowakische U20-Nationalmannschaft. Letztere sollte sich im Rahmen der Extraliga – unter dem Namen HK VSR SR 20 – auf die U20-Weltmeisterschaft 2008 vorbereiten und insgesamt 34 Spiele innerhalb der Liga absolvieren. Alle anderen Mannschaften spielen insgesamt 54 Partien, d. h. jeweils 27 Heim- und Auswärtsspiele. Dabei wurde zunächst eine Doppelrunde zwischen allen Teams ausgetragen (44 Spiele pro Teilnehmer) und folgend eine halbe Einfachrunde unter den verbliebenen Klubmannschaften gespielt.

 HC Slovan Bratislava
 MHK SkiPark Kežmarok
 HC Košice
 MHk 32 Liptovský Mikuláš
 MHC Martin
 HK Ardo Nitra
 HK Aquacity ŠKP Poprad
 HK 36 Skalica
 HC Dukla Trenčín
 HKm Zvolen
 MsHK Žilina
 HK VSR SR 20 (Slowakische U20-Nationalmannschaft)

Reguläre Saison

Tabelle 

 Für einen Sieg nach Verlängerung oder Penalty-Schießen wurden nur zwei statt drei Punkte an den Sieger vergeben, der Verlierer erhält in beiden Fällen keinen Punkt.

Topscorer

Play-offs 

Meister der Saison 2007/08 wurde der HC Slovan Bratislava, der sich mit 4:3 gegen den HC Košice durchsetzte und den insgesamt siebten Titel der Vereinsgeschichte gewann. Herausragende Akteure in Reihen von Slovan waren Martin Kuľha, Torhüter Sasu Hovi und Richard Kapuš.

Topscorer

Meistermannschaft des HC Slovan Bratislava

Auszeichnungen 
 Topscorer: Žigmund Pálffy (HK 36 Skalica): 75 Scorerpunkte (30 Tore und 45 Assists)
 Bester Torschütze: Martin Kuľha (HC Slovan Bratislava): 33 Tore
 Bester Torhüter: Vlastimil Lakosil (MHC Martin): 2.18 GAA; 92,65 % Fangquote

 Spieler des Jahres: Žigmund Pálffy (HK 36 Skalica)
 Trainer des Jahres: Zdeno Cíger (HC Slovan Bratislava)
 Torhüter des Jahres: Sasu Hovi (HC Slovan Bratislava)
 Verteidiger des Jahres: Martin Ivicic (HK 36 Skalica)

All-Star-Team

Einzelnachweise 

Extraliga-Saison (Slowakei)
Eishockeysaison 2007/08